Il campionato asiatico e oceaniano di pallavolo maschile 1975 si è svolto dal 17 al 28 agosto 1975 a Melbourne, in Australia: al torneo hanno partecipato sette squadre nazionali asiatiche e oceaniane e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Giappone(Primo titolo)

Secondo posto
Corea del Sud

Terzo posto
Cina

Classifica finale

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 1975
 1975